Med-View Airline — авиакомпания Нигерии со штаб-квартирой в городе Икеджа (Лагос), работающая в сфере чартерных грузовых и пассажирских перевозок в Нигерии, Саудовской Аравии и Западной Африки.

Флот 

По состоянию на 31 июля 2016 года воздушный флот авиакомпании Med-View Airline составляли следующие самолёты:
 2 Boeing 737-400
 1 Boeing 737-500
 1 Boeing 767-300

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании Med-View Airline
 Флот авиакомпании Med-View Airline

Авиакомпании Нигерии